Forcatura ima više značenja:
 Forcatura, Macerata
 Forcatura, Perugia